« Chancelier fédéral » est le titre de plusieurs fonctions politiques ; voir :
 Chancelier fédéral (Allemagne) pour le chef du gouvernement allemand ;
 Chancelier impérial pour le chancelier confédéral de la Confédération de l'Allemagne du Nord (1867–1871) ;
 Chancelier fédéral (Autriche) pour le chef du gouvernement autrichien ;
 Chancelier de la Confédération pour le chef de l’administration du Conseil fédéral, en Suisse.

Voir aussi  l’article Chancelier et la page d’homonymie .